XXII чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал 28 сентября 2012 и проходил до 27 апреля 2013 года с участием 8 команд. Харьковский «Локомотив», подключившийся к участию в чемпионате на втором этапе, стал 13-кратным чемпионом Украины.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 7 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. Со второго этапа (плей-офф) в борьбу за медали включился действующий чемпион Украины — харьковский «Локомотив».

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
 Выделены команды, которые в плей-офф (включая харьковский «Локомотив») имеют преимущество домашней площадки.

2-й этап. Плей-офф

За 1—4 места

За 5—8 места

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Ян Ерещенко, Владимир Иванов, Франк Депестель, Денис Фомин, Евгений Капаев, Николай Рудницкий, Дмитрий Сторожилов, Владимир Татаринцев, Дмитрий Терёменко, Юрий Томин, Сергей Тютлин, Константин Рябуха. Главный тренер — Юрий Филиппов. 

 «Крымсода» (Красноперекопск): Дмитрий Шоркин, Константин Жилинский, Александр Жуматий, Владимир Ковальчук, Сергей Попов, Валентин Бурковский, Дмитрий Мищук, Сергей Павленко, Вячеслав Панкратенко, Юрий Петунин. Главный тренер — Евгений Бородаенко. 

 «Фаворит» (Лубны): Юрий Воробей, Артем Калиниченко, Виталий Осадца, Станислав Корниенко, Сергей Кисиль, Игорь Витюк, Ярослав Заика, Евгений Бойко, Юрий Паласюк, Богдан Артёменко, Сергей Пономаренко, Виталий Сухинин, . Главный тренер — Руслан Рубан.

Индивидуальные призы

Переходные матчи 

За право играть в Суперлиге (серия до 3-х побед)

Высшая лига

Ссылки 
 Чемпіонат України 2012—2013 р.р.
 ХХІ Чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд (суперліга)
 «Локомотив» — тринадцатикратный чемпион!

2012 год в волейболе
2013 год в волейболе